Pleticha může být:

promyšlený úskok, léčka

příjmení osob
Josef Pleticha (1902–1947) – český fotbalista
Lukáš Pleticha (* 1974) – český právník a politik ČSSD
Richard Pleticha – český sportovec, běžec